Альфонс Воннеберг (1927—2013) — східнонімецький джазовий музикант-аранжувальник, лідер гурту та викладач університету.

 Воннеберг — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія. Підпорядковується адміністративному округу Верхня Баварія. Входить до складу району Траунштайн.
Німецькі прізвища